Шуманский:
 Шуманский, Артём Олегович (род. 2004) — белорусский футболист.
 Шуманский, Юрий Николаевич (род. 1980) — белорусский футболист.